Pestana oder Pestaña ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Pestaña  (1886–1937), spanischer Syndikalist, Sekretär der Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Gründer des Partido Sindicalista und Abgeordneter in den Cortes Generales
 Augusto Pestana (Politiker) (1868–1934), brasilianischer Ingenieur und Politiker
 Manuel Pestana Filho (1928–2011), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Anápolis, Brasilien

Siehe auch:
 Augusto Pestana, Stadt beziehungsweise ein Municipio im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens